

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В луской летописи отмечено, что ни в 1, ни в 4, ни в 6 луне не было дождя.
 В 4 луне сюйцы покорили княжество Шу.
 Осенью состоялся съезд в циской местности Янгу (мирный, на него съехались на обычных колесницах), на него прибыли князья Ци и Сун и послы Цзян и Хуан.
 Зимой луский гун-цзы Ю отправился в Ци, чтобы участвовать в заключении договора по итогам съезда.
 Зимой чусцы воевали с Чжэн.
 Циский гун катался в лодке с Цай-цзи (то есть цайской княжной, сестрой Му-хоу), она раскачала лодку, он (так как не умел плавать) рассердился и отослал её домой, где цайский князь выдал её замуж за другого. Ци решило напасть на Цай.

См. также

Примечания